Die Scottish Football League Division Two wurde 1953/54 zum 48. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 48. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1953/54 traten 16 Vereine in insgesamt 30 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Motherwell, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Kilmarnock den Aufstieg in die Division One sicherte. Der zweimalige Schottische Meister aus den Jahren 1891 und 1892, der FC Dumbarton stieg in die ´C´ Division ab (und ein Jahr später zur Saison 1955/56 wieder in die Division Two auf). Torschützenkönig mit 29 Treffern wurden James Inglis (FC Cowdenbeath) und Ian Roger (FC St. Johnstone).

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblinks 
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk
 Scottish Division Two 1953/54 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1953/54
1953 54